Suhrlandt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Suhrlandt (1828–1919), deutscher Historienmaler, Sohn von Rudolph Suhrlandt
 Johann Heinrich Suhrlandt (1742–1827), Hofmaler am Hofe der mecklenburgischen Herzöge, Vater von Rudolph Suhrlandt
 Pauline Suhrlandt, verheiratete Soltau (1833–1902), Deutsche Malerin, Tochter von Rudolph Suhrlandt
 Rudolph Suhrlandt (1781–1862), deutscher Porträtmaler und Lithograph, Mann von Wilhelmine Suhrlandt geb. Skoglund, Vater von Carl und Pauline Suhrlandt
 Wilhelmine Suhrlandt geb. Skoglund (1803–1863), deutsche Lithographin, Mutter von Carl und Pauline Suhrlandt

Siehe auch:
 Surland